Heinrich Clobes (* um 1880 in Hesserode; † um 1935) war ein deutscher Ingenieur und Erfinder.

Leben 
Er wuchs in Hesserode, einem heutigen Ortsteil der Stadt Felsberg in Hessen auf.  Clobes erfand die mechanische Straßenkehrmaschine. Er ließ sich seine Erfindung  1909 in Luxemburg patentieren. 

Erfinder
Deutscher
Geboren im 19. Jahrhundert
Gestorben im 20. Jahrhundert
Mann